Fortunato Scacchi (vers 1573-1643), philologue et antiquaire italien.
 Greta Scacchi (1960-), actrice italo-britannique naturalisée australienne.
 Marco Scacchi (c. 1602-1685/1687), compositeur et théoricien italien de musique baroque.